Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) de FIFE.

FIFE peut ainsi faire référence à :
 Flexible Isometric Free Engine, un moteur de jeu multiplate-forme.
 FIFé, diminutif pour Fédération internationale féline ;
 Plusieurs festivals de cinéma sur l'environnement :
 Festival international du film d'environnement de Paris ;
 Festival international du film sur l'environnement au Brésil ;
 Festival international du film écologique de Bourges.